Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2009—2010 — 96-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул здобув Женесс (Еш).

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Діфферданж 03 взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Люксембургу 2009—2010

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 травня 2010

|}

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2009—2010
Люксембург
Люксембург
2009 у люксембурзькому спорті
2010 у люксембурзькому спорті